Jacques-Joseph Deglimes (1778-1828), poète néolatin belge.
Jules De Glimes (1814-1881), compositeur belge.
Pierre De Glimes, artiste peintre belge.
Maison de Glimes, famille de la haute noblesse des anciens Pays-Bas, seigneurs de Bergen-op-Zoom.

Toponymie
Glimes (wallon Glime, prononcé localement Glëm) est une section de la commune belge d'Incourt.